Hanazakarino Kimitachihe (2006, Тайвань)
 Hanazakari no Kimitachi e (2007, Япония)
 Hanazakari no Kimitachi e (2011, Япония)
 To the Beautiful You (2012, Южная Корея)

 — сёдзё-манга Хисаи Накадзё. Выпускалась в Японии дважды в месяц в журнале Hana to Yume. Последний, 23-й том вышел в августе 2004 года. В декабре того же года вышла специальная глава, в которой раскрывалась дальнейшая судьба героев. Продажи манги в Японии составили 17 млн копий. В 2007 году манга была перевыпущена в 12 томах.

Hana-Kimi опубликована на английском языке издательством Viz Media, последний том вышел в США в апреле 2008 года. Английское название образовано от аббревиатуры японского названия, часто используемой фанатами.

Манга рассказывает о шестнадцатилетней девушке, Асии Мидзуки, которая приехала из США в Японию, чтобы познакомиться со своим кумиром, прыгуном в высоту Идзуми Сано. Чтобы быть ближе к нему, она перевелась в его школу. И то, что Сано учился в школе для мальчиков, ей не помешало.

По мотивам манги были сняты 4 дорамы в Тайване, Японии и Южной Корее.

Сюжет 
Во время проживания в США, Асия Мидзуки видит по телевизору прыгуна в высоту Идзуми Сано. Она очарована его грацией и ловкостью. Её восхищение Сано столь велико, что она упрашивает родителей отпустить её в Японию. Переодевшись мальчиком, она переводится в Осака Гакуэн, школу-интернат, которую посещает Сано. Но в первую же неделю, её тайну раскрывают школьный доктор Хокуто Умеда и сам Идзуми Сано, ставший её соседом по комнате. В отличие от доктора, Идзуми скрывает от Мидзуки то, что он знает правду о ней.

Постепенно восхищение и дружеский интерес, который Мидзуки испытывает к своему соседу, перерастают в нечто большее. Но пока она притворяется парнем, ей приходится скрывать свои чувства. Сано тоже не равнодушен к Мидзуки, но не говорит ей об этом, так боится, что из-за этого она может уехать. В Мидзуки также влюбляется её одноклассник Накацу, который не подозревает, что она девушка.

Главные герои 
 — Главная героиня манги. Восхищается Идзуми с момента, когда впервые увидела его прыжок. Притворилась мальчиком, чтобы поступить в школу Сано и, таким образом, быть к нему ближе. Любит сладкое и очень быстро бегает, из-за чего вначале все три общежития хотели заполучить её в свои клубы. Мидзуки влюблена в Сано, но не может ему об этом рассказать, потому что думает, что он не знает, что она — девушка. Она хочет быть дрессировщиком и очень привязана к псу Сано, Юдзиро. Впоследствии вступает в клуб карате, чтобы закалить дух.

 — Парень, ради которого Мидзуки приехала в Японию. Первоклассный прыгун в высоту. Он обнаруживает, что Мидзуки девушка в самом начале, но никому об этом не говорит и всячески помогает хранить её секрет. Постепенно Сано влюбляется в Мидзуки, но не может рассказать ей о своих чувствах. Ещё до приезда Мидзуки в Японию, Сано был травмирован, когда спасал своего менеджера из-под колес машины. Это стало официальной причиной его ухода из спорта, хотя на самом деле он просто не выдержал морального прессинга. Но благодаря сделке Мидзуки с её братом (Согласно которой, Мидзуки вернулась бы домой, если Сано не смог бы прыгнуть пока её брат в Японии), он смог вернуться к прыжкам. Так же с помощью Мидзуки, Сано помирился с отцом и младшим братом, Сином, с которыми раньше не мог найти общий язык.

 — Одноклассник Мидзуки и Сано. Накацу поступил в Осака-Гакуен благодаря футбольной стипендии и является ведущим игроком футбольной команды школы. Он приехал из Осаки, поэтому говорит с акцентом и часто использует кансайский диалект. Накацу влюблен в Мидзуки, но не знает, что она на самом деле девушка. Из-за этого одноклассники подозревают его в нетрадиционной ориентации. Но как сказал школьный доктор: «Возможно, он подсознательно влюблен в женскую сторону Мидзуки». Это может значить, что Накацу ведет себя с Мидзуки как любой нормальный парень с девушкой. Просто он слишком бурно выражает свои чувства, в отличие от своих одноклассников, которых не трогает женственность Мидзуки (или они это хорошо скрывают). Близкие отношения Мидзуки и Сано часто заставляют Накацу ревновать.

 — Школьный доктор, дядя Минами Намбы и брат Рио. Умеда знает, что Мидзуки девушка, но никому об этом не говорит, поэтому Мидзуки часто приходит к нему за советом. Для Мидзуки он вроде старшего брата или дяди. Умэда — гомосексуалист, влюблён в своего школьного друга (героя другой манги Накадзё Хисая «Yumemiru Happa»), но на протяжении всей манги встречается с разными парнями. Вызывает панический страх у Карасумы (репортерши, пишущей статьи про Сано). Сам он объясняет это тем, что однажды «заставил её умолкнуть» (в некоторых переводах «придушил»). Имеет привычку бить людей по голове и называть их болванами.

 — сосед Накацу по комнате. Он обладает способностью видеть призраков и «читать» ауру. Он также занимается йогой. Сразу после его поступления в Осака Гакуэн другие студенты стали сторониться Таики из-за его сверхъестественных способностей. Однако Накацу нашел в нём хорошего друга. По словам Таики, его мечта — провести жизнь в медитации на горе Фудзи. Но в действительности Таики планирует после окончания школы поступить в колледж и изучать фольклор. Становиться «ловцом духов» он не хочет (несмотря на все попытки убедить его, что иначе он зря тратит свой талант), так как их униформа ему не нравится.

 — староста общежития Мидзуки и племянник Хокуто и Рио Умеды. На год старше Мидзуки. Он «дамский угодник», хотя очень умный парень. Умеда считает, что такое поведение вызвано тем, что единственная девушка, которую он любил, бросила его. В свой первый год обучения был победителем «Мисс Осака», но не любит вспоминать об этом. В последней главе говорится, что он стал моделью.

 — одноклассник Мидзуки, влюбленный в Намбу. Вначале скрывает свои чувства, но в итоге признается Намбе и получает отказ. Весьма ревнив и подвергал нападкам поклонниц Намбы. Был школьным идолом до прибытия Мидзуки и победил в школьном конкурсе «Мисс Осака» на своем первом году обучения.

 — один из друзей Мидзуки в классе. Он почти всегда появляется вместе со своим приятелем, Киого. В отличие от большинства учеников Синдзи местный житель. Его отличительной чертой является панический страх перед призраками и другими мистическими существами. Главным образом, его пугают рассказы Каясимы о сверхъестественном. В дополнительной главе Синдзи говорит, что нашел работу в фирме выпускающей аниме.

 — один из друзей Мидзуки в классе. Почти всегда появляется вместе со своим приятелем, Синдзи. В отличие от большинства учеников Киого местный житель. Он носит очки, а также является капитаном команды легкой атлетики.

 — старшая сестра Хокуто Умеды и мать Минами. Хозяйка пансиона, где Мидзуки, Идзуми и Накацу подрабатывали во время летних каникул. Раскрыла секрет Мидзуки, заглянув к ней во время переодевания. С тех пор помогает ей подбором одежды, служащей чтобы скрывать её истинный пол.

 — младшая сестра Ио и Хокуто. Посещает высшую школу Сент-Блоссом. Не любит признавать, что она тетя Минами, так как он старше неё, и предпочитает говорить, что они двоюродные брат и сестра. Дружила с Джулией во время обучения той в Сент-Блоссом.

 — Младший брат Идзуми Сано и прыгун в высоту. Он и Идзуми были близки, когда были младше. Но поскольку Сано никогда не связывался Шином после ухода из семьи, Шин чувствовал себя забытым и был обижен на Идзуми.

 — лучшая подруга Мидзуки из Америки. Приезжала в Японию учиться в Сент-Блоссом по обмену на месяц. Узнает, что Сано знает тайну Мидзуки, и чтобы оценить его чувства, притворяется, что она девушка Мидзуки.

Медиа

Манга 
Манга был впервые была выпущена в 20-м выпуске полумесячного журнала сёдзё Hana to Yume в 1996 году. Манга закончилась 23 сборными томами со 144 главами без включения 5 специальных глав, которые были опубликованы. Позже они были переизданы в 12 томах танкобонов под специальным изданием Hana to Yume Comics. Каждый том содержал новую обложку и дизайн, а также цветные страницы.

Адаптации 
 2006 — Hanazakarino Kimitachihe () — 15-серийная тайваньская дорама, в которой главные роли сыграли Элла Чэнь из группы S.H.E, Чун Ву, Дзиро Ван из группы Fahrenheit и Дансон Тан.
 2007 —  — 12-серийная японская дорама, главные роли в которой сыграли Маки Хорикита, Сюн Огури и Тома Икута. Транслировалась с июля по сентябрь 2007 года на канале Fuji Television.
 2011 —  — 11-серийная японская дорама, с участием Маэды Ацуко из группы «AKB48», Аоя Накамуры и Шохея Миуры. Транслировалась с июля по сентябрь 2011 года на канале Fuji Television.
 2012 — To The Beautiful You () — 16-серийная корейская дорама, главные роли в которой сыграли Чхве Чжин Ри, Минхо из группы SHINee и Ли Хён У.

Примечания

Ссылки 

Манга 1996 года